Tim Siekman (Emmen, 25 mei 1990) is een Nederlandse voetballer die als verdediger speelt.

Loopbaan
Siekman begon met voetballen bij SVBO, uit de Emmer wijk Barger-Oosterveld. Op jonge leeftijd viel hij op en werd hij toegevoegd aan de jeugdopleiding van FC Emmen. Hij doorliep de gehele jeugdopleiding en maakte op 26 oktober 2007 zijn debuut tegen SC Veendam. Na twee seizoenen in het eerste elftal bij FC Emmen bleef een definitieve doorbraak uit, waarop hij naar HHC Hardenberg vertrok. Hij speelde er drie seizoenen in de basis en ging terug naar FC Emmen. Met Emmen promoveerde hij in 2018 naar de Eredivisie. Medio 2019 ging hij naar Lommel SK.

Carrièrestatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van FC Emmen

Externe link
  Profiel en statistieken van Tim Siekman op transfermarkt.nl

Nederlands voetballer